Qernertut bezeichnet:
 Qernertut (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Qernertut (Inselgruppe, Nanortalik), Inselgruppe im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qernertut (Inselgruppe, Nuuk, nördlich), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qernertut (Inselgruppe, Nuuk, südlich), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qernertut (Inselgruppe, Paamiut), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qernertut (Inselgruppe, Alanngorsuaq), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qernertut (Inselgruppe, Isaarutip Nunaa), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qernertut (Inselgruppe, Sermilik), Inselgruppe im Distrikt Qaqortoq, Grönland